Putti – plurale di putto
 Francesco Putti – presbitero, scrittore ed editore italiano 
 Giovanni Putti – scultore italiano
 Lya De Putti – attrice ungherese.
 Vittorio Putti – medico e chirurgo italiano